Barral ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Barral (1928–1989), spanischer Dichter, Übersetzer, Verleger und Politiker
 David Barral (* 1983), spanischer Fußballspieler
 Émile Barral (* 1961), monegassischer Segler und Leichtathlet
 Gastón Barral († 2014), argentinischer Schauspieler und Sänger
 Jean-Augustin Barral (1819–1884), französischer Agrarwissenschaftler, Chemiker und Autor
 Jean-Pierre Barral, französischer Osteopath und Autor
 Joe Barral (* 1945), monegassischer Sportschütze
 Luigi Barral (1907–1962), italienischer Radsportler
 Marcel Barral (1909–1997), französischer Dichter
 Pierre Barral, Erbauer des Barralhauses

Siehe auch:
 Baral